Mi manchi è il primo album in studio del cantante neomelodico Tommy Riccio, pubblicato nel 1984 dalla Mea Sound, all'epoca Mea Sud. 

1  - Mi manchi     -  2:40

2  -  Professoressa mia - 3:49

3  -  Te voglio bene ancora -  3:33

4  -  Una fotografia -   3:51

5  -  Tutto pè tte  -  3:53

6  - Primm'e te  -  3:56

7  - Uè nennè  -    2:56

8  -  Follia     -   2:56

9  -  Sta poco 'a pazzia  - 2:54

10   -  Povera mamma mia  4:55

Album di Tommy Riccio